Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2000 war das 46. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 3. bis zum 7. November 1999 in Ronchin statt. Die EM zählte zur Saison 1999/2000. Es war die 13. Cadre-71/2-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Thomas Nockemann, der Bochumer Vereinskamerad von Fabian Blondeel der Fünfter wurde, gewann sich in Ronchin seinen ersten internationalen Titel im Cadre 71/2. Im Finale besiegte er den Titelverteidiger Fonsy Grethen mit 250:227 in fünf Aufnahmen. Grethen hatte schon ein dramatischen Halbfinale hinter sich. Der Spanier Rafael Garcia, der in der Hauptqualifikation 100,00 GD gespielt hatte, stieß die Partie in der dritten Aufnahme aus und Grethen musste im Nachstoß knapp 100 Punkte zum Unentschieden erreichen. Mit Mühe schaffte er das auch. Garcia war danach so geschockt das er in der Verlängerung den Anfangsball ausließ. Damit reichte Grethen ein Punkt zum Einzug ins Finale. Patrick Niessen schaffte es als zweiter nach Fonsy Grethen, der diese Leistung 1997 in Brünn erzielt hatte, eine Partie bis 250 in einer Aufnahme auszustoßen.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 41 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in den Vor-Qualifikationen, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2000
Billardturnier in Ronchin